Kruisstraatmolen (Moerbeke)
Kruisstraatmolen (Werken)